San Simplicio di Celano (II secolo), martire con i santi Costanzo e Vittoriano, celebrato il 26 agosto;
 San Simplicio africano († 250), martire con i santi Mosé, Quinto ed altri, celebrato il 18 dicembre;
 San Simplicio martire († tra il 222 ed il 232), martirizzato con i santi Blanda, Calepodio, Felice, Palmazio ed altri compagni di fede; celebrato il 10 maggio;
San Simplicio († 303), martire a Roma con il fratello Faustino e la sorella Viatrice, celebrato il 29 luglio;
San Simplicio di Olbia († 304), martire sotto Diocleziano, celebrato il 15 maggio;
San Simplicio vescovo († 335), vescovo di Verona, celebrato il 20 novembre;
San Simplicio di Autun († 360), vescovo di Autun, celebrato il 24 giugno;
San Simplicio di Vienne (†420 circa), vescovo di Vienne (Francia)
San Simplicio di Bourges (†470), vescovo di Bourges, celebrato il 16 giugno;
San Simplicio papa (†483), papa dal 468 fino alla morte; celebrato il 10 marzo;
San Simplicio abate (†570), abate di Montecassino, celebrato il 22 ottobre;
San Simplicio eremita, celebrato il 18 giugno.